Bottega bezeichnet:

 Bottega+Ehrhardt Architekten, deutsches Architekturbüro mit Sitz in Stuttgart
 Bottega Veneta, italienisches Luxus-Label, das für seine Lederaccessoires bekannt ist
 Bottega Verde, ein auf Naturprodukte spezialisiertes italienisches Kosmetikunternehmen mit Sitz in Pienza